Italiano – che è attinente all'Italia
 Italiano – chi appartiene al popolo italiano 
 Italiano – cittadino della Repubblica Italiana
 Italiano – lingua romanza
 Italiano – periodico fondato a Bologna il 25 febbraio 1847; inizialmente decadale, fu bisettimanale dal 1848
 Italiano – EP di Sfera Ebbasta e Rvssian del 2022
 Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi – libro del 1997 scritto da Luca Serianni
 Vincenzo Italiano – allenatore ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Italiana
 Italiani (disambigua)
 L'Italiano

Altri progetti